Moncelos puede referirse a:
 Moncelos (Lugo), parroquia española del municipio de Abadín, provincia de Lugo, Galicia.
 Moncelos (Pontevedra), aldea española de la parroquia de Petán, del municipio de La Cañiza, provincia de Pontevedra, Galicia.